punktualizm (biologia)
 punktualizm (muzyka)